Västerharuna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerharuna, Nagu, Åboland, 
 Västerharuna, Kimitoön, Åboland, 
 Västerharuna, Raseborg, Nyland,

Se även
Västerharun
Västerharu reven

Robotskapade Finlandförgreningar